Большеельнинский сельсовет — административно-территориальная единица 3-го уровня и упразднённое муниципальное образование (сельское поселение) в составе Кстовского района Нижегородской области России. 

Административный центр — посёлок Ждановский.

Законом Нижнегородской области от 10 декабря 2021 года к 23 декабря № 137-З муниципальный район был преобразован в муниципальный округ, сельское поселение упразднено.

История 
После крестьянской реформы Александра II на территории будущего Большеельнинского сельсовета были созданы органы крестьянского самоуправления — волости. Большая часть сельсовета (Большая Ельня, Крутая, Опалиха, Ржавка, Федяково, Фроловское, Черемисское) вошла в состав Ельнинской волости Нижегородского уезда, а Малая Ельня — в состав Кстовской волости того же уезда.

После Октябрьской революции местное самоуправление переходит в руки сельских советов, образовавшихся в каждом населенном пункте.

10 июля 1922 года в связи с упразднением Ельнинской волости ее селения переходят в состав соседних волостей. Так Большая Ельня, Крутая, Опалиха, Фроловское и Черемисское оказываются в Кстовской волости, а Ржавка и Федяково в составе Печерской. 

17 апреля 1924 года была упразднена Кстовская волость. В результате все существовавшие в то время населенные пункты современного Большеельнинского сельсовета вошли в состав Печерской волости. Тогда же происходит укрупнение сельсоветов, которые теперь объединяют несколько близлежащих населенных пунктов. Создаются Большеельнинский сельсовет, в который вошли Большая Ельня, Крутая, Ржавка, Фроловское и Черемисское, а также Кстовский сельсовет, в составе которого оказались в том числе Малая Ельня и Опалиха. Федяково вошло в состав Утечинского сельсовета, а с 1927 года — Анкудиновского (с 1954 года опять преобразован в Утечинский).

В ходе административно-территориальной реформы второй половины 1920-х годов волости были упразднены, а сельсоветы вошли в состав образованных тогда же районов. В июне 1929 года Большеельнинский и Кстовский сельсоветы вошли в состав образованного Печерского района (с февраля 1930 — Кстовский район).

В 1954 году в связи с преобразованием села Кстово в рабочий поселок Кстовский сельсовет был ликвидирован, а деревни Малая Ельня и Опалиха вошли в состав Большеельнинского сельсовета. В 1961 году после ликвидации Утечинского сельсовета Федяково вошло в состав Большеельнинского сельсовета.  

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Нижегородской области от 15 июня 2004 года № 60-З «О наделении муниципальных образований - городов, рабочих посёлков и сельсоветов Нижегородской области статусом городского, сельского поселения».

23 декабря 2021 года в связи с преобразованием Кстовского муниципального района в муниципальный округ Большеельнинский сельсовет утратил статус сельского поселения, сохранившись как административно-территориальная единица.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района 

Муниципальные образования Кстовского района
Упразднённые сельские поселения Нижегородской области
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году